SCCP je zkratka s více významy:

 Signalling Connection Control Part – mezinárodní standard (ITU-T doporučení Q.713) protokolu síťové vrstvy pro telefonní sítě používající Signalling System 7
 Skinny Client Control Protocol – proprietární protokol firmy Cisco pro VoIP
 Chlorované parafíny s krátkým řetězcem – SCCP je zkratka z anglického short chain chlorinated paraffins

Zkratky